Перечень улиц и площадей города Мариуполя

Современные улицы 
Список приведён в соответствии с приложением № 2 Решения Мариупольского городского совета № 7/4-39 от 28 января 2016 года «Словарь улиц города Мариуполя (по административным районам), посёлков Сартана, Старый Крым, Талаковка».

Старые названия улиц

Неофициальные названия улиц 

Кроме того, часто ошибочно называют следующие топонимы (вероятно, ранее могли существовать некоторые из приведённых ниже по списку):
 Балагуры переул. (правильный вариант — Балагуры ул.)
 Братский переул. (правильный вариант — Братская ул.)
 Головнина ул. (правильный вариант — Головина ул.)
 Горный переул. (правильный вариант — Горная ул.)
 Городовикова ул. (правильный вариант — Годовикова ул.)
 Гурьевский переул. (правильный вариант — Гурьевская ул.)
 Енисейская ул. (правильный вариант — Енисейский переул.)
 Железный переул. (правильный вариант — Зелёный переул.)
 Житомирский переул. (правильный вариант — Житомирская ул.)
 Колхозная ул. (правильный вариант — Колхозный переул.)
 Корабельная ул. (правильный вариант — Корабельный переул.)
 Коцюбинского переул. (правильный вариант — Коцюбинского ул.)
 Крупской ул. (правильный вариант — Крупской переул.)
 Курский переул. (правильный вариант — Курская ул.)
 Ленточная ул. (правильный вариант — Ленточный переул.)
 Лодыгина ул. (правильный вариант — Ладыгина ул.)
 Ломоносова ул. (Приморский район, правильный вариант — Ломоносова переул.)
 Лучистый переул. (правильный вариант — Лучистая ул.)
 Макарова ул. (правильный вариант — Макарова переул.)
 Международный переул. (правильный вариант — Международная ул.)
 Мелитопольский переул. (правильный вариант — Мелитопольская ул.)
 Нагорная ул. (правильный вариант — Надгорная ул.)
 Олега Кошевого переул. (правильный вариант — Олега Кошевого ул.)
 Орсовский переул. (правильный вариант — Орсовская ул., сейчас — ул. Героическая)
 Приморский переул. (правильный вариант — Приморская ул. Левобережного района)
 Просвещения переул. (правильный вариант — Просвещения ул.)
 Просторный переул. (правильный вариант — Просторная ул.)
 Самарская ул. (правильный вариант — Самарский переул.)
 Синявина ул. (правильный вариант — Сенявина ул.)
 Таганрогский переул. (правильный вариант — Таганрогский проезд)
 Токарева ул. (правильный вариант — Токарева переул.)
 Черняховского ул. (правильный вариант — Черняховского переул.)
 Чигорина ул. (правильный вариант — Чигорина переул.)
 Штурманский переул. (правильный вариант — Штурманская ул.)
 Янтарная ул. (правильный вариант — Янтарный переул.)
 Ярослава Галана ул. (правильный вариант — Ярослава Галана переул.)

Улицы посёлков и сёл городского совета

Спорные топонимы 
Улицы, возможно, требующие декоммунизации, но не внесённые в список для переименования
 улица Вакуленчука (Приморский район)
 переулок Волочаевский (Кальмиусский район)
 проезд Волочаевский (Кальмиусский район)
 улица Волочаевская (Кальмиусский район)
 улица Восстания (Кальмиусский район)
 улица Восстания (Приморский район)
 улица Голубенко (Левобережный район)
 улица Горького (Кальмиусский район)
 переулок Дундича (Кальмиусский район)
 улица Дундича (Кальмиусский район)
 улица Ильичёвская (Центральный район)
 улица Интернациональная (Приморский район)
 улица Кибальчича (Центральный район)
 улица Кизирова (Кальмиусский район)
 переулок Клары Цеткин (Кальмиусский район)
 улица Клары Цеткин (Кальмиусский район)
 улица Колхозная (пгт Сартана)
 переулок Колхозный (Центральный район)
 переулок Колхозный (пгт Сартана)
 улица Кондрашкина (Кальмиусский район)
 улица Красномаякская (Приморский район)
 улица Красные Горки (Приморский район)
 улица Майская (Кальмиусский район)
 улица Молонова (Левобережный район)
 улица МЮДа (Кальмиусский район)
 улица Озера Хасан (Кальмиусский район)
 улица Октябрьская (Левобережный район)
 улица Октябрьская (пгт Сартана)
 улица Парижской Коммуны (Кальмиусский район)
 улица Пархоменко (Кальмиусский район)
 улица Первомайская (Кальмиусский район)
 улица Плеханова (Кальмиусский район)
 улица Правды (Кальмиусский район)
 улица Пролетарская (Левобережный район)
 улица Советская (Левобережный район])
 улица Совхоз «Зирка» (пгт Старый Крым)
 улица Совхозная (Кальмиусский район)
 улица Совхозная (пгт Талаковка)
 улица Сакко и Ванцетти (Кальмиусский район)
 переулок Софии Перовской (Кальмиусский район)
 улица Софии Перовской (Кальмиусский район)
 переулок Ткаченко-Петренко (Приморский район) → переулок Гаражный
 улица Ткаченко-Петренко (Приморский район) → улица Гаражная
 улица Ухтомского (Кальмиусский район)
 улица Халхингольская (Кальмиусский район)
 улица Шепотиленко (Кальмиусский район)
 переулок Шестакова (Приморский район)

Примечания 

 28 января 2016 года два района из четырёх были переименованы: Центральный район в Центральный, а Орджоникидзевский в Левобережный, а 3 марта 2016 года Кальмиусский переименован в Кальмиусский.

Ссылки 
 Словарь улиц города Мариуполя
 Кудряшова Е. П. Жданов : Справочник. — Донецк. : Донбас, 1978. — С. 158.

Мариуполь